Сборная Испании по футболу до 17 лет () — национальная футбольная команда, представляющая Испанию в международных турнирах, за которую имеют право выступать игроки возрастом 17 лет и младше. Сборная контролируется Королевской испанской футбольной федерацией. Главным тренером сборной является Сантьяго Дения.

Сборная Испании до 17 лет является трёхкратным победителем чемпионата Европы. Кроме того, она четырежды выходила в финал чемпионата мира, но ни разу не выигрывала его.

Статистика выступлений на чемпионатах мира

Статистика выступлений на чемпионатах Европы (с 2002 года)

Достижения 
 Чемпионат мира (до 17 лет) 
 Финалист (4): 1991, 2003, 2007, 2017
 3-е место (2): 1997, 2009
 Чемпионат Европы (до 16 / 17 лет) (до 17 лет — с 2002 года)
 Чемпион (9): 1986, 1988, 1991, 1997, 1999, 2001, 2007, 2008, 2017
 Финалист (6): 1992, 1995, 2003, 2004, 2010, 2016
 3-е место (3): 1985, 1998, 2006

Индивидуальные награды

См. также 
 Сборная Испании по футболу
 Сборная Испании по футболу (до 21 года)
 Сборная Испании по футболу (до 20 лет)
 Сборная Испании по футболу (до 19 лет)
 Сборная Испании по футболу (до 18 лет)
 Сборная Испании по футболу (до 16 лет)

Примечания

Ссылки 
 Сборная Испании до 17 лет на сайте SeFutbol.com 
 Сборная Испании до 17 лет на сайте Soccer-Spain.com 

Сборная Испании по футболу
Испания